Aleksandr Sergeevič Balandin
 Aleksandr Nikolaevič Balandin
 Aleksej Aleksandrovič Balandin
 Dmitrij Balandin
 Michail Balandin
 Aleksandr Balandin